

Спрінг-Гілл — місто, штат Індіана
 Спрінг-Гілл — місто, штат Айова
 Спрінг-Гілл — місто, штат Канзас
 Спрінг-Гілл — місто, штат Міннесота
 Спрінг-Гілл — місто, штат Теннессі
 Спрінг-Гілл — переписна місцевість, штат Флорида
 Спрінг-Гілл — переписна місцевість в окрузі Санта-Роза, штат Флорида
 Спрінг-Гілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія